Niemcy:
 Quenstedt – dzielnica miasta Arnstein

Osoby:
 Friedrich August Quenstedt – niemiecki geolog
 Johannes Andreas Quenstedt – niemiecki teolog

Zobacz też:
 Groß Quenstedt